Hlinsko kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hlinsko (okres Chrudim)
 Hlinsko (okres Přerov)